Adamsville kan være navnet på adskillige byer.

I Canada:
 Adamsville (New Brunswick)
 Adamsville (Ontario)
 Adamsville (Quebec)

I USA:
 Adamsville (Alabama)
 Adamsville (Arizona)
 Adamsville (Delaware)
 Adamsville (Hillsborough County, Florida)
 Adamsville (Sumter County, Florida)
 Adamsville (Fulton County, Georgia)
 Adamsville (McDuffie County, Georgia)
 Adamsville (Kansas)
 Adamsville (Kentucky)
 Adamsville (Franklin County, Massachusetts)
 Adamsville (Norfolk County, Massachusetts)
 Adamsville (Michigan)
 Adamsville (Mississippi)
 Adamsville (Missouri)
 Adamsville (New York)
 Adamsville (North Carolina)
 Adamsville (Gallia County, Ohio)
 Adamsville (Muskingum County, Ohio)
 Adamsville (Seneca County, Ohio)
 Adamsville (Crawford County, Pennsylvania)
 Adamsville (York County, Pennsylvania)
 Adamsville (Rhode Island)
 Adamsville (McNairy County, Tennessee)
 Adamsville (McNairy County, Tennessee)
 Adamsville (Texas)
 Adamsville (Utah)
 Adamsville (West Virginia)